Adrien Bonnefoy-Sibour (1881-1966), préfet et ambassadeur français ;
 Georges Bonnefoy-Sibour (1849-1918), député, sénateur et maire français ;
 Jacques Bonnefoy-Sibour (1821-1876), sénateur et maire français ;